La Prva hrvatska nogometna liga 2019-2020, conosciuta anche come Hrvatski Telekom Prva liga 2019-2020 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventinovesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato sospeso dopo la disputa della 26ª giornata (7/8 marzo 2020) a causa della pandemia del coronavirus. Il 6 maggio 2020 la HNS ha comunicato che il campionato sarebbe ripreso il 6 giugno per concludersi il 25 luglio 2020 (inizialmente la chiusura era prevista per il 17 maggio).

La squadra , campione in carica, si è riconfermata, con sei giornate di anticipo, campione per la ventunesima volta.

Capocannoniere del torneo è stato Antonio Čolak () con 20 reti, vista la parità di reti con altri due calciatori, è sta la prima assegnazione del titolo di capocannoniere nella storia della competizione per media gol per minuti giocati come sancito da regolamento per tali situazioni.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2018-2019 è stato retrocesso il , mentre dalla Druga HNL è stato promosso il .

Grazie al 15º posto nel ranking UEFA, la Prva HNL torna ad avere due posti per le qualificazioni alla Champions League (prima volta dal 2000).

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
Le prime due classificate si qualificano per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2020-2021.
Le squadre classificate al terzo e quarto posto, unitamente alla vincitrice della Coppa di Croazia, si qualificano per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda della Druga HNL 2019-2020.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2020-2021.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e qualificata alla UEFA Champions League 2020-2021.
      Qualificata alla UEFA Champions League 2020-2021.
      Qualificate alla UEFA Europa League 2020-2021.
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in 2.HNL 2020-2021.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18 
 5ª giornata: la HNS ha invertito l'ordine delle gare fra Dinamo ed Inter.
 6ª giornata: la HNS ha rinviato la partita Dinamo-Rijeka (in programma domenica 25.08 alle ore 20:00) al 18 dicembre per gli impegni negli spareggi nelle coppe europee delle due squadre: Dinamo impegnata in Champions League contro il  mercoledì 21 e martedì 27 agosto, Rijeka in Europa League contro il  i giovedì 22 e 29.

Calendario 19-36

Spareggio

Statistiche

Squadra

Primati Stagionali
Maggior numero di vittorie: Dinamo Zagabria (25)
Maggior numero di pareggi: HNK Gorica (13)
Maggior numero di sconfitte: Inter Zapresic (25)
Minor numero di vittorie: Inter Zapresic (3)
Minor numero di pareggi: Dinamo Zagabria (5)
Minor numero di sconfitte: Dinamo Zagabria (6)

Individuale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Druga liga 2019-2020
Treća liga 2019-2020
Hrvatski nogometni kup 2019-2020

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Scheda su RSSSF.com

Campionato croato di calcio
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Prva hrvatska nogometna liga